

Веселовка — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Веселовка — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Веселовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Веселовка — селище, Карпинський міський округ, Свердловська область
 Веселовка — присілок, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Веселівка